Skrót ADFS może oznaczać:
 Active Directory Federation Services 
 Advanced Disc Filing System
 Advanced Distributed File System
 Apple DOS File System